XYA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Yandina (Isole Salomone)